Ettelt ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Ettelt (* 1979), deutscher Schauspieler
 Rudibert Ettelt (1931–2005), deutscher Heimatforscher